Romanzo criminale peut faire référence à :
 Romanzo criminale, un roman du juge Giancarlo De Cataldo paru en 2002,
 Romanzo criminale, un film italien réalisé par Michele Placido en 2006 basé sur ce roman,
 Romanzo criminale, une série télévisée italienne basée sur ce roman également et diffusée à partir de 2008.